Георги Бакалов е името на:

 Георги Иванов Бакалов (1873 – 1939), български издател и комунистически деец
 Георги Петров Бакалов (1943 – 2012), български историк-медиевист
 „Георги Бакалов“, издателство във Варна